Manuel de la Pezuela puede referirse a:
 Manuel de la Pezuela y Ceballos, Maqués de Viluma, político español.
 Manuel de la Pezuela y Lobo-Cabrilla, marino y político español.